Gaber – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Gaber – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Gaber – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskie